Il singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Jelena Janković era la detentrice del titolo ma ha perso ai quarti contro Svetlana Kuznecova.

Dinara Safina ha vinto in finale contro Svetlana Kuznecova 6–3, 6–2.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Dinara Safina (campione)
  Serena Williams (secondo turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Venus Williams (semifinale)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (semifinale)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Nadia Petrova (terzo turno)

 Caroline Wozniacki (terzo turno) 
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale) 
 Marion Bartoli (secondo turno) 
 Flavia Pennetta (terzo turno) 
 Alizé Cornet (secondo turno) 
 Jie Zheng (terzo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (primo turno) 
 Kaia Kanepi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2009